One Touch — дебютный студийный альбом британской поп-группы Sugababes, вышедший в 2000 году.

Список композиций 
 Overload
 One Foot In
 Same Old Story
 Just Let It Go
 Look At Me
 Soul Sound
 One Touch
 Lush Life
 Real Thing
 New Year
 Promises
 Run For Cover
 Don't Wanna Wait

Синглы

Участники записи 
 Кейша Бьюкенен
 Матиа Буэна
 Siobhán Donaghy

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Sugababes
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы London Records